Агранов — російське прізвище. Жіноча форма — Агранова.

Відомі носії 
 Агранов Вульф (Агранов Володимир Йосипович) (1918—1995) —  радянський український художник кіно. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1980).
 Агранов Яків Саулович — співробітник ВЧК — ОГПУ — НКВД, комісар державної безпеки 1-го рангу (26 листопада 1935), один з організаторів масових репресій 1920-х — 1930-х років.

Див. також 
 Аранов Шико Беніямінович

Російські прізвища